Бернавиль:

 Бернавиль — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Бернавиль — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.